West York puede referirse a:
West York (isla), la tercera isla más grande de las Islas Spratly en el sur del Mar de la China.
West York (Illinois), lugar designado por el censo en el condado de Crawford, estado estadounidense de Illinois.
West York (Pensilvania), borough en el condado de York, estado estadounidense de Pensilvania.